Viski János (1676–1734) református lelkész 
 Viski János (1891–1987) festőművész
 Viski János (1902–1968) Kossuth-díjas földműves
 Viski János (1906–1961) Kossuth-díjas zeneszerző

Jegyzetek